Полиграф может означать:
 Полиграф (детектор лжи) — прибор для измерения физиологической активности человеческого организма.
 Полиграф или мультиграф — собирательный термин для составных письменных знаков, состоящих из двух и более букв и употребляющихся для обозначения на письме фонемы (диграфы, триграфы, тетраграфы и т. д.).
 Полиграф (Зачерёмушный) — микрорайон в городе Рыбинске Ярославской области.
 Полиграф Полиграфович Шариков — персонаж фантастической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
 «Полиграф Полиграфыч» — команда КВН из Омска.
Полиграфы — род жуков-короедов.

См. также 
 Полиграфия